Cöthen – frazione del comune di Falkenberg, del Land del Brandeburgo, in Germania
 Cöthen (oggi Köthen) – città del Land Sassonia-Anhalt, in Germania